Grisón puede referirse a:

Un pequeño mamífero americano.
Una lengua hablada en Suiza también conocida como Romanche.
Los habitantes del cantón de los Grisones en Suiza.